

Calcio 
 Primera División – competizione calcistica disputata in Argentina
 Primera División – competizione calcistica disputata in Argentina dal 1912 al 1914
 Primera División – competizione calcistica disputata in Argentina dal 1919 al 1926
 Primera División – competizione calcistica disputata in Argentina dal 1927 al 1930
 Primera División – competizione calcistica disputata in Argentina dal 1932 al 1934
 Primera División – competizione calcistica disputata in Bolivia
 Primera División – competizione calcistica disputata in Cile
 Primera División – competizione calcistica disputata in Costa Rica
 Primera División – competizione calcistica disputata in Messico
 Primera División – competizione calcistica disputata in Nicaragua
 Primera División – competizione calcistica disputata in Repubblica Dominicana
 Primera División – competizione calcistica disputata in Spagna
 Primera División Profesional de Uruguay – competizione calcistica disputata in Uruguay
 Primera División – competizione calcistica disputata in Venezuela

Calcio a 5 
 Primera División – competizione di calcio a 5 disputata in Spagna